Don Michael Burgess ist der Name folgender Personen:
 Don Michael Burgess (* 1956), US-amerikanischer Kameramann, siehe Don Burgess (Kameramann)
 Don Michael Burgess Jr. (* 1984), US-amerikanischer Kameramann, siehe Michael Burgess (Kameramann)